Олбан Уильям Филлипс (; 18 ноября 1914, , Новая Зеландия — 4 марта 1975, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский экономист, длительное время работавший в Великобритании. Автор кривой Филлипса (1958).

Биография 
В 16 лет бросив школу, начал работать в Австралии на руднике, затем работал охотником на крокодилов. В 1937 году приехал в Лондон, в 1938 сдал вступительные экзамены в Электротехнический институт, работал в Лондонском управлении электроснабжения.

Во время Второй мировой войны служил в технических подразделениях Королевских военно-воздушных сил. Провел 3 с половиной года в японском плену. Награждён орденом Британской империи (1946).

После войны учился в Лондонской школе экономики. Будучи студентом, в 1949 году изобрел гидравлический компьютер MONIAC (Monetary National Income Automatic Computer).

В 1952 году защитил докторскую диссертацию. Работал в Лондонской школе экономики (1951—1967; профессор с 1958), Австралийском национальном университете (1967—1970). В 1970 году после инсульта вернулся в Новую Зеландию, где продолжал преподавать в Оклендском университете с неполной нагрузкой до 1975 года.

Библиография 
 «Динамические модели в экономической науке» (Dynamic models in economics, 1953);
 «Связь безработицы и изменения денежных ставок заработной платы в Соединенном Королевстве, 1861—1957» (The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861—1957, 1958);
 «Занятость, инфляция и экономический рост: инаугурационная лекция» (Employment, inflation and growth: an inaugural lecture, 1962).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография О. Филлипса
 Компьютер фирмы Филлипс

Кейнсианцы
Преподаватели Лондонской школы экономики